Имя нескольких представителей рода делла Скала:

 Альберто I делла Скала (умер 3 сентября 1301 года) — подеста Мантуи в 1274—1277, правитель Вероны в 1277—1301 годы.
 Альберто II делла Скала (1306 — 13 сентября 1352) — правитель Вероны в 1335—1352 годы. Внук предыдущего.